Теотоній — португальський святий.
 Сан-Теотоніу — парафія, названа на честь святого.